Vorhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Vorhofer (* 1992), österreichische Skispringerin
 Kurt Vorhofer (1929–1995), österreichischer Journalist